Стојићи могу бити:

 Стојићи (Косјерић), насеље у општини Косјерић, Република Србија
 Стојићи (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ